Hapi je moderní konvenční vokalizovaný přepis starověkého egyptského osobního jména, které může označovat:

 Hapiho – posvátného býka uctívaného v Mennoferu (řecky Ápis)
 Hapiho – boha nilských záplav
 Hapiho – pohřebního boha, jednoho ze čtyř synů Horových
 Hapiho – otce Amenhotepa, syna Hapiho

HAPI coby zkratka může znamenat:
 Health and Psychosocial Instruments – databáze nástrojů navrhující usnadnění zdraví a psychologické studie.
 Hispanic American Periodicals Index – citační databáze španělského tisku v Americe
 Health Awareness Program for Immigrants – je sociální program program na podporu vietnamských imigrantů v Americe
 HL7 API – open-source HL7 2.x parser pro Javu